Bom Successo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranapanema (ort), São Paulo, 
 Bom Sucesso (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar